Abd-al-Hafidh forma part del nom de molts personatges:

 Abd-al-Hafid Mahmud al-Zulaytini, polític libi
 Abdelhafid del Marroc, soldà marroquí
 Abdelhafid Tasfaout, ex futbolista algerià

Notes